Келемен — угорське, хорватське, словацьке та українське прізвище. Походить від імені Келемен () — угорського варіанту давньоримського імені Клемент (від  — «милостивий», «лагідний»).

Відомі носії 

 Келемен Золтан — румунський фігурист, що виступає у чоловічому одиночному фігурному катанні.
 Келемен Маріан — словацький футболіст, воротар.
 Келемен Милко — хорватський композитор.
 Келемен Ріхард — угорський футболіст, нападник.
 Келемен Хунор — румунський політик і письменник угорського походження.

Див. також 
 Келемен — населений пункт у Хорватії, у Вараждинській жупанії у складі громади Ялжабет.
 Келемен (значення)

Словацькі прізвища
Угорські прізвища
Українські прізвища
Хорватські прізвища